Skeppsbron är ett vanligt namn på en viktig brygga eller kaj och tillhörande gata.

Skeppsbron, Göteborg
Skeppsbron, Gävle
Skeppsbron, Helsingfors
Skeppsbron, Härnösand
Skeppsbron, Kalmar
Skeppsbron, Landskrona
Skeppsbron, Lovisa
Skeppsbron, Malmö
Skeppsbron, Oskarshamn
Skeppsbron, Stockholm
Skeppsbron, Visby